Ло́ус, Ло́уз () — английская фамилия. Известные носители:
 Лоус, Андреа (род. 1962) — канадская кёрлингистка.
 Лоус, Бенджамин Гловер (1861—1931) — один из основоположников английской школы в шахматной задаче.
 Лоус, Дон (1929—2014) — американский фигурист и тренер.
 Лоус, Кейтлин (род. 1988) — канадская кёрлингистка.
 Лоус, Сэм (род. 1990) — британский мотогонщик.

 Лоуз, Дэвид (род. 1965) — британский политик.
 Лоуз, Уильям (1602—1645) — английский композитор и музыкант, один из основоположников английской музыки барокко.
 Лоуз, Хьюберт (род. 1939) — американский музыкант-универсал, флейтист.